Gaspard Moïse Augustin de Fontanieu (1694-1767), entrepreneur français ;
 Moïse-Augustin de Fontanieu (1662-1725), administrateur français ;
 Pierre-Élisabeth de Fontanieu (1731-1784), intendant français et contrôleur général du Garde-Meuble de la Couronne française.